AST peut faire référence à :
  abstract syntax tree (en français,  arbre syntaxique abstrait) ;
  ;
  (en français, temps standard arabe), le temps donnée par l'horloge de la Mecque ;
 Atlantic Standard Time,  l'heure standard de l'Atlantique (UTC−04:00) ;
 agent des services techniques, un agent dans un établissement scolaire ;
 attaché pour la science et la technologie ;
 admission sur titre, en école d'ingénieur ou de commerce ;
 code ISO 639-2 de l'asturien, une langue parlée dans la péninsule ibérique ;
 AST, un groupe d'affaires russe dirigé par Telman Ismailov.
 Fonction autostore des autoradios, par exemple AM-AST, FM-AST ou DAB-AST.

 Balthasar van der Ast (1593 ou 1594-1657), un peintre néerlandais ;
 Georg Anton Friedrich Ast (1778-1841), un philosophe et philologue allemand.

Notes et références